L'espressione piano Baker può far riferimento a due iniziative diverse entrambe propugnate da James Baker:

 Piano Baker (riduzione debito estero) del 1985
 Piano Baker (Sahara Occidentale) del 2000